Katzing ist der Name folgender Orte:

 Katzing (Wurmsham), Ortsteil von Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern

 Katzing (Gemeinde Rohrbach-Berg), Ortschaft der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Katzing (Gemeinde Wilhering), Ortschaft von Wilhering, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich